Гартманице (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1219 году.

География 
Расположен в 11 км к юго-западу от города Сушице и в 32 км к юго-востоку от города Клатови, в предгорьях Шумавы, на высоте 682 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Аффольтерн, Швейцария
  Ринхнах, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края